Het voetbalseizoen 2020/21 van de Derde Divisie was het elfde seizoen van deze competitie en het vijfde seizoen onder deze naam. De competitie was dit seizoen het vierde niveau in het Nederlandse voetbal en de hoogste competitie met een parallelle afdeling in het zaterdag- en zondagvoetbal. Aan de competitie namen 36 teams deel, 18 in de zondagafdeling en 18 in de zaterdagafdeling.

Het seizoen ging van start op 5 september 2020. De laatste speelronde was speelronde 6 op 11 oktober 2020, daarna werd de competitie voor het tweede seizoen op rij voortijdig afgebroken vanwege van de coronacrisis in Nederland. Er was dus ook geen kampioen, geen promotie en geen degradatie.

Veranderingen 
Op 7 april 2020 maakte FC Lienden bekend de stekker uit het eerste zondagelftal te trekken. De club had al langer financiële problemen die, nadat de businessclub te kennen had gegeven niet langer als sponsor te zullen optreden en het niet lukte om een nieuwe hoofdsponsor te vinden, de Betuwse voetbalvereniging fataal werden.

Naast FC Lienden zullen ook de twee resterende belofte-elftallen, Jong ADO Den Haag en Jong Almere City dit seizoen niet meer in de derde divisie spelen. Conform het besluit op de bondsvergadering van 16 december 2019, zullen deze twee ploegen uitkomen in de nieuwe "Onder 21" competitie.

Op 29 mei 2020 werd officieel naar buiten gebracht dat de Derde Divisie vanaf dit seizoen opnieuw uit achttien ploegen zou gaan bestaan. Dit was een van de wensen van het CVTD, de belangengroep van voetbalverenigingen uit de tweede divisie en derde divisie. Door het wegvallen van de twee reserve-elftallen, de terugtreding van FC Lienden en de vrijwillige degradatie van ONS Sneek zouden de beide afdelingen van de derde divisie immers nog uit slechts vijftien clubs bestaan. Om alle koplopers uit de hoofdklassen tegemoet te komen, besloot de KNVB tot een indeling met achttien ploegen. De koplopers uit de hoofdklasse, te weten Sportlust '46, VV Staphorst, GVV Unitas en HVV Hollandia, konden daardoor de stap maken naar de derde divisie. Ook de beste nummers twee van de zaterdag- en zondaghoofdklasse, ACV en JOS Watergraafsmeer, mochten promoveren.

Gevolgen van de coronacrisis in Nederland 

Vorig seizoen, op 31 maart 2020, besloot de KNVB om alle competities op amateurniveau, voortijdig te beëindigen. Tevens besloten zij dat, voor die competities, er dat seizoen geen eindstanden zouden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zouden zijn. Alle ploegen starten derhalve dit seizoen in beginsel op hetzelfde niveau als het vorige seizoen.

Promotie- en degradatieregeling 
Voor promotie geldt:
 De kampioenen van beide derde divisies promoveren naar de tweede divisie.
 De periodekampioenen uit elke derde divisie strijden samen met de twee eerste elftallen uit de tweede divisie die, uitgaande van alleen de eerste elftallen, in de eindstand op plek dertien en veertien zijn geëindigd, om twee plekken in de tweede divisie van volgend seizoen.

Voor degradatie geldt:
 De twee ploegen die als vijftiende en zestiende eindigen, spelen een nacompetitie voor klassebehoud met de periodekampioenen van de hoofdklasse.
 De twee ploegen die als zeventiende en achttiende eindigen, degraderen naar de hoofdklasse.

Zaterdagafdeling

Ploegen

Eindstand

Programma/uitslagen

Zondagafdeling

Ploegen

Eindstand

Programma/uitslagen 

2020/21
Nederlands competitievoetbal 2020/21